Стивен Пейт Брей (англ. Stephen Pate Bray, род. 23 декабря 1956, Детройт, Мичиган, США) - американский автор песен, барабанщик и музыкальный продюсер. Наиболее известен своим сотрудничеством с Мадонной, а также как победитель Грэмми-2017 в номинации за лучший альбом на основе театрального мюзикла за выигравший, в свою очередь, престижную награду «Тони» спектакль «». Брей является владельцем и руководителем звукозаписывающих студий Saturn Sound и лейбла Soultone Records.

Карьера 

Брей начал обучение музыке посредством частных уроков в своём родном городе Детройте, посещал Washtenaw Community College в студенческом городке Анн-Арбор, а в дальнейшем     продолжил обучение в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне.

Сотрудничество с Мадонной 
Брей познакомился с Мадонна задолго до прихода к ней славы. Это произошло в Мичиганском университете, расположенном в Анн-Арборе, где Мадонна училась хореографии. Он переехал в Нью-Йорк через два года, приняв приглашение Мадонны занять место ударника в её новой группе. В то время она ещё была участницей нью-йоркской группы Breakfast Club, но уже планировала создать свою команду. Их новая группа называлась Emmy and the Emmys.

Вскоре Мадонне предоставили сольный звукозаписывающий контракт с Gotham  Management под управлением Камиллы Барбон (Camille Barbone). Брея также взяли в команду музыкантов Мадонны, но через какое-то время. Создаваемая под руководством менеджмента музыка была более рок-ориентированной, однако прорыва в виде контракта с крупным лейблом не произошло и через полтора года усилий. Мадонна переключила своё внимание на танцевальную музыку. Они с Бреем продолжили работать над параллельным проектом, ориентированным в большей степени на клубную музыку. Уже подписав контракт с Sire Records, Мадонна продолжила сотрудничество с Бреем.

Вместе они написали и спродюсировали множество хитов 80-х, в том числе одни из самых популярных хитов Мадонны. Из совместные песни часто были сочинены по характерной схеме: повтор второго куплета и бриджа перед переходом к припеву. Их сотрудничество завершилось на альбоме Мадонны 1989 года Like a Prayer.

The Breakfast Club 
После прихода к Мадонне славы Брей решил присоединиться к её бывшей группе Breakfast Club. Квартет подписал контракт с , а затем с MCA. Одноимённые дебютный альбом команды вышел в начале 1987 года. Ему предшествовал выход сингла первой десятки Hot 100 под названием «Right on Track». Брей выступил соавтором большинства песен вместе с Дэном Гилроем, а также спродюсировал некоторые треки. Второй альбом группы так и не вышел и вскоре после этого команда распалась.

The Color Purple 
Брей дебютировал на Бродвее в качестве композитора и поэта-песенника в 2005 году, поработав над местной версией книги Элис Уокер «». За эту работу он был номинирован на премию «Тони».

Личная жизнь 
Он женат на кинопродюсере Стефани Эллейн, в чьём послужном списке фильмы «Суета и движение» и «Стон чёрной змеи».

Дискография 
Избранные упоминания

Синглы 

 «Ain't No Big Deal» - исполнитель Barracuda (оригинальное демо — Мадонны) для Epic Records 1982
 «Angel», Мадонна
 «Stay», Мадонна
 «Pretender», Мадонна
 «Over and Over», Мадонна
 «Into the Groove», Мадонна
 «Say It, Say It», E.G. Daily
 «Baby Love», Regina, later covered by Данни Миноуг
 «True Blue», Мадонна
 «Jimmy Jimmy», Мадонна
 «Where's the Party», Мадонна
 «Spotlight», Мадонна
 «Cross My Broken Heart, The Jets
 «Sendin' All My Love», The Jets
 «Each Time You Break My Heart», Ник Кэмен с Мадонной (оригинальное демо — Мадонна
 «Right on Track», Breakfast Club
 «Causing a Commotion», Мадонна
 «Can't Stop», Мадонна
 «Express Yourself», Мадонна
 «Keep It Together», Мадонна
 «Baby Gonna Shake», Royalty
 «Get Over», Nick Scotti (оригинальное демо — Мадонна)
 «Count the Days», »Rhythm Of Love», Кайли Миноуг
 «Little Black Book», Gina G
 «That's Why», The Party
 «Needin' Someone», The Party
 «Change on Me», The Party
 «Most of All», Jody Watley

Неизданные 

 «Warning Signs», Мадонна
 «Desperately Seeking Susan», Мадонна
 «Working My Fingers to the Bone», Мадонна
 «Pipeline», Мадонна
 «Love Attack», Мадонна
 «First Is a Kiss», Мадонна

См. также 
 Патрик Леонард
 Шеп Петтибон

Примечания

Источники

Ссылки 

 (англ.) на сайте Internet Movie Database
 Pop Music and the New Musical - Working in the Theatre Seminar video at American Theatre Wing.org, September 2005
Родившиеся в 1956 году
Музыкальные продюсеры США
Лауреаты премии «Грэмми»
Википедия:Биографии современников
Продюсеры Мадонны
Выпускники Музыкального колледжа Беркли